Сольца () — коммуна в Италии, располагается в регионе Ломбардия, в провинции Бергамо.

Население составляет 1835 человек (2008 г.), плотность населения составляет 1 835 чел./км². Занимает площадь 1 км². Почтовый индекс — 24030. Телефонный код — 035.

Покровителем коммуны почитается святой великомученик Георгий, празднование 23 апреля.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.solza.bg.it/

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта 
 Национальный институт статистики 
 Национальный институт статистики